Авинмул (), также авинмил (), — коренной народ Северной территории Австралии.

Авинмул занимают 4700 кв. км от Brocks Creek до  и устья . На севере авинмул граничат с авараи.

Из-за продолжительной и сильной засухи в начале XX века, количество авинмул резко сократилось.

Примечания

Литература

Коренные народы Австралии